Germania Sacra (от лат. «Священная Германия») — осуществляемый Гёттингенской академией наук проект по исследованию церковной истории Священной Римской империи от появления христианства в Германии до секуляризации в XIX веке. Название проекта отсылает к образному обозначению территорий империи, находившихся под управлением духовных князей. В рамках проекта осуществляется издание справочных изданий, к настоящему времени разделённых на три серии: «старая» (Alte Folge) в 1929—1938 годах, «новая» (Neue Folge) в 1962—2007 годах и «третья» (Dritte Folge) с 2009 года. В рамках проекта также поддерживается веб-портал «Germania Sacra Online».

Печатные и цифровые издания

«Alte Folge»

«Neue Folge»

«Dritte Folge»

Дополнительные тома

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт
 Germania Scra в каталоге Deutschen Nationalbibliothek (DNB)
 Studien zur Germania Sacra в каталоге DNB
 Germania Scra на сайте издательства Walter de Gruyter.

Примечания 

История христианства
Священная Римская империя
Исследовательские проекты
Электронные библиотеки
Гёттингенская академия наук